Wilhelmsdorf kan syfta på

 Wilhelmsdorf (arbetsläger) – ett arbetsläger i Bielefeld i Tyskland
 Wilhelmsdorf, Baden-Württemberg – en kommun i Landkreis Ravensburg
 Wilhelmsdorf, Bayern – en kommun i Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Wilhelmsdorf, Thüringen – en kommun i Saale-Orla-Kreis